Aktivator kan syfta på

 Aktivator (genetik) – ett DNA-bindande protein som reglerar en eller fler gener genom att öka transkriptionen.
 Enzymaktivator – en molekyl som ökar enzymers aktivitet.
 Plasminogenaktivator – ett enzym som utsöndras från friska endotelceller i blodkärl.
 Aktivator (trauma) – en händelse eller faktor som startar en stressreaktion, jfr engelskans trigger